El término Brainiac puede hacer referencia a:
Brainiac, un supervillano de DC Comics;
Brainiac, programa de televisión;
Brainiac, banda de rock alternativo.